Салвадор може да се отнася за:
 Салвадор, държава в Централна Америка
 Салвадор (Баия), град в Бразилия
 Висенти ду Салвадор (1564-1637), бразилски историк